Friedrich Hagenmeyer ist der Name von

* Friedrich Hagenmeyer (Kapitän) (1864–1914), Kapitän des Norddeutschen Lloyd auf dem Passagierschiff Seydlitz
 Friedrich Hagemeyer (Offizier) (1903–1941), Ausbildungsoffizier auf dem Schulschiff Deutschland